PH puede referirse a:

 pH, en química es el potencial hidrógeno o nivel de ácidos o bases en una sustancia.
 Indicador de pH, sustancia química que cambia su color al cambiar el pH.
 Diagrama Ph, diagrama que representa las propiedades de una sustancia química o gas a determinadas condiciones de Presión y entalpía.
 Ph en química orgánica es la abreviatura del grupo fenilo.
 PH, en computación es la unión de todas las clases de complejidad polinómica.
 PH, en derecho sirve para abreviar propiedad horizontal.
 PH o ph sigla de pent house; típica edificación residencial inglesa de varios pisos, en países como México la palabra pent house alude a edificios de apartamentos  lujosos de varios pisos.
 Planet Hope, ministerio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en Puerto Rico.
 En Argentina, un PH es una propiedad horizontal (inmueble de varios apartamentos en planta baja con un pasillo común; no está relacionado con la ley).
 picohenrio, unidad para la inductancia eléctrica.
 Filipinas, por su código ISO 3166-1.
 .ph, dominio superior geográfico de Filipinas.
 La aerolínea Polynesian Airlines, por su código IATA.
 La aerolínea Transavia.com Denmark, por su código IATA.
 Φ o phi, letra griega representada como ph.
 PH  diferentes Partidos Humanistas, que son parte del Movimiento Humanista.

Siglas